Abele Ambrosini (1915-1943) – militare italiano
Alessandro Ambrosini (1891-1992) – magistrato e avvocato dello Stato italiano
Angelo Ambrosini (1891-1980) – aviatore, ingegnere aeronautico e imprenditore italiano
Antonio Ambrosini (1888-1983) – accademico e giurista italiano
Bartolomeo Ambrosini (1588-1657) – botanico, medico e naturalista italiano
Carlo Ambrosini (1954) – fumettista italiano
Claudio Ambrosini (1948) – compositore italiano
Cristoforo Ambrosini o Ambrogini (seconda metà del 1500 – prima metà del 1600) – pittore italiano
Dario Ambrosini (1918-1951) – pilota motociclistico italiano
Enrique Domingo Dussel Ambrosini (1934) – scrittore e filosofo argentino naturalizzato messicano
Ernesto Ambrosini (1894-1951) – siepista italiano
Filippo Ambrosini (1993) – pattinatore artistico su ghiaccio italiano
Gaspare Ambrosini (1886-1985) – politico, magistrato, costituzionalista e accademico italiano
Giuseppe Ambrosini (1886-1980) – giornalista sportivo italiano
Luigi Ambrosini (1883-1929) – scrittore e giornalista italiano
Marco Ambrosini (1964) – musicista, compositore e arrangiatore italiano
Massimo Ambrosini (1977) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
Maurizio Ambrosini (1956) – sociologo e accademico italiano
Rachelina Ambrosini, propr. Rachele (1925-1941) – scrittrice e venerabile dalla Chiesa cattolica
Silvio Ambrosini (1913-1974) – politico italiano
Stefano Ambrosini (1969) – giurista, accademico e avvocato italiano
Vittorio Ambrosini (1893-1971) – militare e giornalista italiano